Мирадор има више значења:

 Мирадор (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мирадор (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мирадор, Икутизундо (Сан Естебан Ататлахука), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мирадор (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мирадор (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Мирадор (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мирадор (Текила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику